Pueblo Llano : l'une des 23 municipalités de l'État de Mérida ;
 Pueblo Llano : chef-lieu de la municipalité de Pueblo Llano dans l'État de Mérida.